HRB peut désigner :
 HRB, un symbole normalisé pour la dureté Rockwell ;
 , une agence gouvernementale responsable du financement, de la coordination et de la surveillance de la recherche médicale en République d'Irlande ;
 hyperréactivité bronchique, un état physiopathologique dans l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive.